Lautaro Saina (Buenos Aires, 4 de septiembre de 2003) es un rapero argentino, conocido por su apelativo artístico Zaina.

Trayectoria 
Comenzó su carrera en el mundo del rap en 2018, ganando el torneo argentino "Cruce de Campeones" a la edad de 16 años. En 2019, se consagró en el certamen peruano "Sangre Inca" y estos dos triunfos acapararon la atención mundial.

Biografía 
El seudónimo "Zaina" es una variante de su nombre real y fue adoptado de manera espontánea antes de una batalla de rap. En una ocasión, el rapero decidió asistir a una competencia de plaza y al no saber qué apodo utilizar, optó por cambiar una letra de su nombre para mantenerlo y así nació su apelativo "Zaina". Además, sus amigos continuaron llamándose de esta manera.
 
En 2022, Zaira participó en el filme "Panash" junto a Lautaro Rodríguez, Homero el Mero Mero y Real Valessa, dirigido por el alemán Christoph Behl. Esta película fue su primera aparición en la pantalla grande.
 
Zaira también ha tenido éxito en la liga profesional de freestyle, clasificando en la 4.ª temporada de la liga llamada FMS Argentina. Esto se logró a través de su participación en distintas competencias, acumulando puntos para la tabla de ascenso y tras una reñida batalla contra el freestyler MKS en la batalla de Play-Off de FMS Argentina, Zaina tuvo el cupo asegurado como uno de los participantes de aquella liga.
 
También es bastante conocido en Twitch, donde tiene actualmente más de 600 mil seguidores, donde habla de su vida y también hace contenido relacionado al freestyle.

Referencias 

Músicos de la ciudad de Buenos Aires
Raperos de Argentina
Freestyle rap
Streamers de Twitch